Foxhall ist der Name von:

 Foxhall (Washington, D.C.), Nachbarschaft in Washington, D.C.
 Foxhall International Raceway
 Foxhall (Suffolk), Gemeinde in Suffolk, England, UK
 Foxhall (Pferd) (1878–1904), amerikanisches Rennpferd
 Lin Foxhall (* 1961), britische Althistorikerin und Archäologin